Долонц Весна Ратківна (нар. 21 липня 1989) — колишня російська тенісистка.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 84 місце досягла 8 липня 2013, парну — 93 місце — 4 лютого 2013 року.
Здобула 3 одиночні та 5 парних титулів туру ITF.
Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома було 3 коло в одиночному розряді.
Завершила кар'єру 2017 року.

Фінали WTA

Парний розряд: 1 (runner–up)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 11 (3–8)

Парний розряд: 14 (5–9)

Досягнення

Одиночний розряд
Only main-draw results in WTA Tour, Турніри Великого шолома and Fed Cup are included in win–loss records.

Notes
  The first Турніри WTA Premier event of the year has switched back and forth between the Dubai Tennis Championships and the Qatar Ladies Open since 2009. The Dubai Championships were classified as a Premier 5 event from 2009–2011 before being succeeded by the Катар Open for the 2012–2014 period. In 2015, the Dubai Championships regained its Premier 5 status while the Катар Open was demoted to Premier status. The two турніри have since alternated status every year.
  WTA Tier I held until 2008 (8, 9 or 10 турніри per year), after this split up between Premier Mandatory (4 per year) and Premier 5 турніри (5 per year)

Парний розряд

Примітки

Посилання 

 
 
 

Народились 1989
Російські тенісистки
Сербські тенісистки